Группа C Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 года, сыграет матчи с 12 по 20 июля 2021 года в США.

Команды

Турнирная таблица 

В четвертьфиналах:
 Победитель группы C сыграет с командой группы B, занявшей второе место.
 Команда, занявшая второе место в группе C сыграет с командой, занявшей первое место в группе B.

Матчи 
Окончательное расписание матчей было объявлено ​​2 июня 2021 года.

Тур 1

Ямайка — Суринам

Коста-Рика — Гваделупа

Тур 2

Гваделупа — Ямайка

Суринам — Коста-Рика

Тур 3

Коста-Рика — Ямайка

Суринам — Гваделупа

Дисциплина 
Очки фейр-плей должны были использоваться в качестве дополнительного показателя при равенстве остальных показателей. Они рассчитывались на основе жёлтых и красных карточек, полученных во всех групповых матчах, следующим образом:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 вторая жёлтая карточка: минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков;
Только один из вышеуказанных вычетов применялся к игроку в одном матче.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Группа C